Піне́ль-Отри́в, Пінель-Отрів () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 105 км на південний схід від Бордо, 27 км на північ від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 209 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 521,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Пінель-Отрив на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пінель-Отрив на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна